Церква святого Михаїла — I — пам'ятка українського традиційного сакрального зодчества XIV століття в селі Чесники Рогатинського району Івано-Франківської області.
 Церква святого Михаїла — II — храм УГКЦ у селі Чесники Рогатинського району Івано-Франківської області. Збудований між 1911–1914 роками за проектом архітектора Василя Нагірного.

Див. також 
 Церква святого Михаїла (значення)